Mokrice je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Oroslavja, Krapinsko-zagorska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 759 stanovnika te 246 obiteljskih kućanstava.
Prema popisu stanovništva 2011. godine naselje je imalo 758 stanovnika.

Izvori

Naselja u Krapinsko-zagorskoj županiji
Bosanska Gradiška